Parti communiste ouvrier d'Allemagne, un parti politique allemand des années 1920 ;
 Parti communiste ouvrier des Pays-Bas, un ancien parti politique néerlandais créée en[1921 ;
 Plusieurs partis communistes ouvrier espagnols :
 Parti communiste ouvrier espagnol, parti politique espagnol créé en 1921 par des membres PSOE désirant rejoindre l'Internationale communiste,
 Parti communiste ouvrier espagnol, parti politique espagnol créé en 1973 par Enrique Lister, scission du PCE,
 Parti communiste ouvrier hongrois, ancien nom du Parti ouvrier hongrois, un parti politique hongrois fondé en 1989 ;
 Parti communiste ouvrier du Canada, un parti politique canadien ayant existé de 1979 à 1983 ;
 Parti communiste-ouvrier de gauche en Irak, un parti politique irakien fondé en 2004 ;
 Parti communiste-ouvrier d'Irak, une organisation marxiste irakienne fondée en 1993 ;
 Parti communiste-ouvrier d'Iran - Hekmatiste,  un parti politique iranien fondé en 2004 ;
 Parti communiste-ouvrier d'Iran, un parti politique iranien fondé en 1991 ;
 Parti communiste-ouvrier du Kurdistan, un parti politique kurde fondé en 2008 ;
 Parti communiste des ouvriers de France, un parti politique français fondé en 1979 ;
 Parti communiste des ouvriers de Tunisie, ancien nom du Parti des travailleurs, un parti politique tunisien fondé en 1986.